Saint-Sylvestre steht für:
 Saint-Sylvestre, franz. Bezeichnung der Gemeinde Sankt Silvester FR im Kanton Freiburg, Schweiz
 Saint-Sylvestre (Québec), Gemeinde in der kanadischen Provinz Québec

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sylvestre (Ardèche), Département Ardèche 
 Saint-Sylvestre (Haute-Savoie), Département Haute-Savoie 
 Saint-Sylvestre (Haute-Vienne), Département Haute-Vienne 
 Saint-Sylvestre-Cappel, Département Nord 
 Saint-Sylvestre-de-Cormeilles, Département Eure
 Saint-Sylvestre-Pragoulin, Département Puy-de-Dôme, Region Auvergne-Rhône-Alpes
 Saint-Sylvestre-sur-Lot, Département Lot-et-Garonne, Region Nouvelle-Aquitaine

Siehe auch:
 St. Silvester
 San Silvestre